Hanegbi oder Ha-Negbi ist der Familienname folgender Personen:

 Haim Hanegbi (1935–2018),  israelischer Politiker und Publizist
 Zachi Ha-Negbi (* 1957), israelischer Politiker